Velika nagrada Francije 1983 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1983. Odvijala se je 17. aprila 1983.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 54
| 1:34:13,913
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 54
| + 29,720 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
| 54
| + 40,232 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 54
| + 1:06,880
| 11
| 3
|-
! 5
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 53
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 53
| +1 krog
| 19
| 1
|-
! 7
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 53
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 8
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 53
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
| 53
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 53
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 11
| 34
|  Johnny Cecotto
| Theodore-Ford
| 52
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 12
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 50
| +4 krogi
| 7
|  
|-
! 13
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
| 49
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
| 47
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Ford
| 36
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 36
| Turbo
| 10
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 29
| Obesa
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
| 28
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 30
|  Chico Serra
| Arrows-Ford
| 26
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! Ods
| 33
|  Roberto Guerrero
| Theodore-Ford
| 23
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
| 21
| Sklopka
| 24
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 20
| El. sistem
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 19
| Puščanje vode
| 3
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 14
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 6
| Okvara
| 18
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 3
| Motor
| 14
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Eliseo Salazar
| RAM-Ford
| 
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Jean-Louis Schlesser
| RAM-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'42.695

Formula 1 sezona 1983
1983